В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Swiss Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Мері Джо Фернандес і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліндсі Девенпорт і Маріанн Вердел 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Мері Джо Фернандес /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Елна Рейнах /  Елізабет Смайлі (півфінал)

 Деббі Грем /  Бренда Шульц (1-ше коло)
 Лінда Вілд /  Ніколь Брандтке (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Swiss Open